
Termin -{CGA}- ima više značenja.

 Genetički kod za arginin
 Hromogranin A, sekretorni protein
 Horionski gonadotropin alfa, hormon
 Grafički Adapter u Boji (CGA)